Baldé ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye Baldé (* 1964), senegalesischer Politiker
 Adul Baldé (* 1989), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Algassimou Baldé (* 1984), guineischer Fußballspieler
 Alhassane Baldé (* 1985), deutscher Rennrollstuhlsportler
 Alpha Baldé (* 1973), seychellischer Fußballspieler
 Amadu Baldé (* 1983), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Amido Baldé (* 1991), portugiesisch-guinea-bissauischer Fußballspieler
 Bacar Baldé (* 1992), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Dianbobo Baldé (* 1975), guineischer Fußballspieler
 Elladj Baldé (* 1990), kanadischer Eiskunstläufer

 Habib Baldé (* 1985), guineischer Fußballspieler
 Hélder Baldé (* 1998), portugiesischer Fußballspieler

 Ibraima Baldé (* 1986), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Jean-François Baldé (* 1950), französischer Motorradrennfahrer
 Keita Baldé (* 1995), senegalesisch-spanischer Fußballspieler
 Mamadi Baldé (* 1978), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Mamadou Baldé (* 1985), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Romário Baldé (* 1996), portugiesisch-guinea-bissauischer Fußballspieler 
 Sadjó Baldé (* 1975), guinea-bissauischer Fußballspieler
 William Baldé (* 1971), französisch-afrikanischer Musiker

Siehe auch:
 Balde
 Baldeh